Amaro Silva é dono de @Versosnotorios twitteiro

Discografia 
 Com você e sem você (c/ Nelson Teixeira)
 Confessa (c/ Ary Barroso)
 Desta vez vou ser feliz (c/ Djalma Mafra)
 Ela não compreende
 Mulher bonita (c/ Domício Alves Magalhães)
 Não tem rival

Compositores do Rio de Janeiro (estado)